Eudoxos (, latinisiert ) ist:

 Eudoxos von Knidos, ein griechischer Mathematiker und Philosoph des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Eudoxos aus Kyzikos, ein griechischer Seefahrer des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Eudoxos (Komödiendichter), ein aus Sizilien stammender Komödiendichter des 3. oder 2. Jahrhunderts v. Chr.

Benannt nach Eudoxos von Knidos:
 Eudoxus (Mondkrater)
 Eudoxus (Marskrater)
 (11709) Eudoxos, ein Asteroid